Rodríguez, orthographié avec un accent sur le i en espagnol, et francisé sans accent, est un patronyme originaire de l'ancien royaume de León (Espagne aujourd'hui, où il est l'un des plus fréquents dans la population).

Onomastique 
Le suffixe -ez de Rodriguez, apparu à la fin du Moyen Âge et commun à d'autres patronymes espagnols (Sánchez, Fernández, González, Blázquez, etc.) ainsi que sa forme lusophone ou galicienne -es (Rodrigues, Goncalves, Nunes, etc.), marquant la filiation (fils de), pourrait être un prêt de la langue basque par l'ancien royaume de Navarre, mais peut aussi venir du Wisigoth. Rodríguez est donc le fils de , équivalent espagnol de  et  en français.

Rodríguez et Rodriguez, patronymes et toponyme, peuvent faire référence à :

Personnalités 

 Abelardo L. Rodríguez (1889-1967), président du Mexique de 1932 à 1934 ;
 Adam Rodríguez (né en 1975), acteur américain ;
  ;
 Agapito Rodríguez (1965-), gardien de but péruvien de football ;
 Ainhoa Rodríguez (1982-), réalisatrice espagnole ;
 Alan Rodríguez (2000-), footballeur uruguayen ;
  ;
  ;
  ;
 Alfredo Rodríguez (né en 1997), coureur cycliste mexicain ;
 Alonso Rodríguez (1538-1616), prêtre jésuite espagnol, écrivain spirituel ;
 Alonzo Rodriguez (1578–1648), peintre italien ;
 Alphonse Rodríguez (1533-1617), frère jésuite, saint catholique espagnol ;
 Amy Rodriguez (née en 1987), joueuse de football américaine ;
 Andrés Rodríguez (né en 1973), joueur d'échecs uruguayen ;
 Andrés Rodríguez Pedotti (1923-1997), président du Paraguay de 1989 à 1993 ;
  ;
 Antenor Patiño Rodríguez (1896-1982), homme d'affaires bolivien ;
 Anthony Rodríguez (né en 1992), coureur cycliste dominicain ;
  ;
 Argelia Velez-Rodriguez (1936-), mathématicienne et éducatrice cubano-américaine ;
 Ariel Pérez Rodríguez (1976-), vernien cubain ;
 Armando Rodríguez Ruidíaz (né en 1951), compositeur, professeur, guitariste et joueur de cornemuse cubain ;
 Arsenio Rodriguez (1911-1971), musicien cubain ;
 Arturo Rodríguez (1907-1982), boxeur argentin ;
 Basilio Rodríguez Cañada (1961-), écrivain, éditeur, professeur, poète, chroniqueur, africaniste et gestionnaire culturel espagnol ;
 Berni Rodríguez (né en 1980), joueur de basket-ball espagnol ;
 Blanca Rodríguez (1926-2020), avocate et femme d'État vénézuélienne ;
  ;
  ;
 Carrie Rodriguez (né en 1978), chanteuse et instrumentiste de musique country américaine ;
 Casimira Rodríguez (née en 1966), ministre de la Justice bolivienne de 2006 à 2007 ;
  ;
 Cintia Rodríguez (1994-), gymnaste artistique espagnol ;
 Claudio Morel Rodríguez (1978-), footballeur international paraguayen ;
 Clemente Rodríguez (né en 1981), joueur de football argentin ;
 Cristian Rodríguez (né en 1985), joueur de football uruguayen ;
 Cristóbal Rodríguez (né en 1949), basketteur espagnol ;
 Dalidaivis Rodriguez Clark (née en 1983), judokate handisport cubaine ;
 Darío Rodríguez (né en 1974), joueur de football uruguayen ;
 Delcy Rodríguez (né en 1970), avocate et ministre vénézuélienne ;
 Douglas Rodríguez (né en 1950), boxeur cubain ;
  ;
 Eduardo Rodríguez Larreta (1888-1973), un avocat, journaliste et homme politique uruguayen ;
 Elizabeth Rodriguez (née en 1980), actrice américaine ;
 Elvismar Rodríguez (née en 1997), judokate vénézuélienne ;
 Emiliano Rodríguez (né en 1937), basketteur espagnol ;
  ;
 Emir Rodríguez Monegal (1921-1985), universitaire, critique littéraire et éditeur uruguayen ;
  ;
 Esteban Rodríguez Miró (1744-1795), gouverneur espagnol de Louisiane ;
 Eugenio Santiago Siller Rodríguez (1981-), acteur et chanteur mexicain ;
 Estela Rodríguez (1967-2022), judokate cubaine ;
 Fabrice Rodriguez (né en 1968), acteur de théâtre et de cinéma français ;
 Federico García Rodríguez (1859-1945), grand propriétaire terrien de la Vega de Granada et homme politique républicain espagnol;
 Félix Pita Rodríguez (1909-1990), écrivain cubain ;
 Fermín Galán Rodríguez (1899-1930), militaire espagnol ;
  (1980-), homme politique mexicain ;
  ;
 Fred Rodriguez (né en 1973), coureur cycliste américain ;
 Freddy Rodríguez (né en 1975), acteur américain ;
 Garci Rodríguez de Montalvo (~1450-1505), auteur espagnol ;
 Gastón Rodríguez (né en 1994), joueur de football uruguayen ;
 Georgina Rodríguez (née en 1994), mannequin espagnole ;
 Gianni Rodríguez (né en 1994), joueur de football uruguayen ;
  ;
 Guilder Rodríguez (né en 1983), joueur vénézuélien de deuxième but et d'arrêt-court ;
  ;
 Gustavo Rodríguez Iglesias (né en 1979), coureur cycliste espagnol ;
 Guy Rodriguez (1951-), joueur de rugby à XIII français ;
 Héctor Pulido Rodríguez (1942-2022), joueur de football international mexicain ;
 Heidy Rodríguez (né en 1981), karatéka dominicaine ;
  ;
 Homer Rodríguez (né en 1955), homme politique vénézuélien ;
  (1925-2017), écrivain et historienne mexicaine ;
 Irina Rodríguez (née en 1977), nageuse espagnole ;
 Isabel Rodríguez (né en 1975), joueuse de rugby à XV espagnole ;
 Isabel Rodríguez García (née en 1980), femme politique espagnole ; 
 Iván Rodríguez (né en 1971), receveur portoricain au baseball ;
 James Rodríguez (né en 1991), footballeur international colombien ;
 Jean-François Rodriguez (né en 1957), coureur cycliste français ;
 Jennifer Rodriguez (née en 1976), patineuse de vitesse américaine ;
 Jessamyn Rodriguez (née en 1976), entrepreneuse sociale américano-canadienne ;
 Jesús Rodríguez Magro (né en 1960), coureur cycliste espagnol ;
 João Rodriguez (né en 1996), footballeur colombien ;
 Joaquim Rodríguez (né en 1979), coureur cycliste espagnol ;
 Joaquim Reig i Rodríguez (1896-1989), homme politique et entrepreneur du Pays valencien ;
 Josefina Rodríguez (19?-), ingénieure du son française ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Julien Rodriguez (né en 1978), joueur de football français ;
 Kathia Rodriguez (née en 1980), actrice portoricaine ;
 Kenia Rodríguez Ocaña (née en 1973), judokate cubaine naturalisée costaricienne ;
 Kiara Rodriguez (née en 2002), athlète handisport équatorienne ;
 Krysta Rodriguez (née en 1984), chanteuse et actrice américaine ;
 La Mala Rodríguez (née en 1979), rappeuse espagnole ;
 Lalo Rodríguez, (1958-2022), chanteur de salsa portoricain ;
 Laurent Rodriguez (né en 1960), joueur de rugby à XV français ;
 Leonel Rodríguez (né en 1995), coureur cycliste uruguayen ;
 Leonor Rodríguez (née en 1991), joueuse de basket-ball espagnole ;
 Llibertat Ródenas Rodriguez (1892-1970) féministe et anarcho-syndicaliste espagnole;
 Lola Rodríguez (1998-), actrice espagnole ;
 Lola Rodríguez Aragón (1910-1984), soprano espagnole ;
 Lorely Rodriguez (19?-), mieux connue sous le nom de scène Empress Of, chanteuse américaine ;
 Lorena Rodríguez (1985-), joueuse argentine de rink hockey ;
 Luis Alberto Rodríguez López-Calleja (1960-2022) général cubain dirigeant du GAESA ;
 Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero (1974-), mieux connu sous son nom de scène Luis Fonsi, chanteur portoricain ;
 Luis Pérez Rodríguez (1974-), cycliste espagnol ;
 Lucien Rodriguez (né en 1951), boxeur français en boxe anglaise ;
  (né en 1979), joueur cubain de baseball ;
  ;
  ;
 María Eugenia Rodríguez (née en 1971), coureuse de fond colombienne ;
  ;
 Marie-Soledad Rodriguez (1963-), universitaire française, spécialiste cinéma espagnol ;
  ;
 Matilde Rodríguez Cabo (1902-1967), psychiatre mexicaine ;
 Maud Rodriguez (2003-), nageuse française ;
 Mauricio Rodríguez (19?-), homme politique et ministre vénézuélien ;
 Mauricio Alonso Rodríguez (1945-), joueur de football international salvadorien ;
 Maximiliano Rubén Rodríguez (né en 1981), joueur de football argentin ;
 Melchor Rodríguez García (1893-1972), personnalité anarchiste de la guerre d'Espagne; 
 Michael Rodríguez (né en 1981), joueur de football costaricien ;
 Michel Rodriguez (né en 1978), joueur de football français ;
  ;
  ;
 Mónica Olivia Rodríguez (1989-), athlète handisport mexicaine ;
  (1940-), homme politique vénézuélien ;
 Nélson Rodríguez (né en 1965), coureur cycliste colombien ;
 Ofelia Rodríguez Acosta (1902-1975), écrivaine, journaliste, féministe ;
 Omar Rodríguez-López (né en 1975), guitariste d'origine portoricaine ;
  ;
 Orestes Rodríguez (né en 1943), joueur d'échecs péruvien puis espagnol ;
  ;
  ;
  ;
 Patricio Rodríguez (1938-2020), joueur de tennis chilien ;
  ;
  ;
 Percy Rodriguez (1924-2007), acteur canadien ;
  ;
 Rafael Rodríguez (1984-), joueur de baseball dominicain; 
 Rafael Rodríguez Segarra (né en 1981), coureur cycliste espagnol ;
 Rafael Rodríguez Rapún (1912-1937), joueur de football de l'Atlético Madrid, acteur et militaire espagnol, compagnon du poète Federico García Lorca ;
 Ramón Rodríguez (né en 1977), footballeur péruvien ;
 Raoul Rodriguez (né en 1963), rameur d'aviron américain ;
 Raphaël Rodriguez (né en 1978), biochimiste français ;
 Raymundo Rodríguez (1905-??), joueur de football mexicain ;
 Remedios Solano Rodríguez (1969-), écrivaine, historienne et professeure espagnole ;
  ;
  ;
 Ricco Rodriguez (1977-), pratiquant de combat libre ;
 Rico Rodriguez (1934-2015), tromboniste jamaïcain ;
 Robert Rodriguez (né en 1968), réalisateur américain d'origine mexicaine ;
 Rodolfo Sérgio Rodríguez (né en 1956), joueur de football uruguayen ;
 Roldán Rodríguez (né en 1984), pilote automobile espagnol ;
 Rosa María Andrés Rodríguez (née en 1977), joueuse de tennis espagnole ;
  ;
 Salomón Rodríguez (né en 2000), footballeur uruguayen ;
  ;
  ;
  ;
 Severo Rodríguez Etchart (1865-1903), peintre argentin ;
 Servando Cano Rodriguez (1942-2021), impresario, producteur, auteur-compositeur mexicain ;
 Silvio Rodríguez Domínguez (né en 1946), musicien, poète et compositeur cubain ;
  ;
 Sixto Díaz Rodríguez (né en 1942), musicien et auteur-compositeur américain ;
 Sophie Rodriguez (née en 1988), snowboardeuse française, spécialiste du half-pipe ;
 Susana Rodríguez (née en 1988), triathlète handisport espagnole ;
 Tao Rodríguez-Seeger (né en 1972), chanteur folk américain ;
 Tayde Rodriguez (née en 1989), chanteuse et actrice mexicaine ;
 Tito Rodríguez (1923-1973), chanteur et chef d'orchestre portoricain ;
 Tomás Rodríguez Pérez (né en 1957), matador espagnol ;
 Valentín Rodríguez (né en 2001), footballeur uruguayen ;
 Valery Rodriguez (né en 1972), comédien et chanteur français ;
 Vicente Rodríguez (1690–1760), compositeur espagnol ;
 Vicente Rodríguez Guillén (né en 1981), joueur de football espagnol ;
 Victoria Rodríguez (née en 1995), joueuse mexicaine de tennis ;
 Virgilio Rodríguez Macal (1919-1964), journaliste, écrivain et diplomate guatémaltèque ;
 Washington Rodríguez (1944-2014), boxeur uruguayen ;
 Wilmer Rodríguez (né en 1992), coureur cycliste colombien ;
 Wilson Rodríguez (né en 1994), coureur cycliste colombien ;
 Yorman Rodríguez (né en 1992), voltigeur vénézuélien.

Toponymie 

 General Rodríguez, Partido de la province de Buenos Aires en Argentine ;
 Saint-Alphonse-Rodriguez, municipalité dans la municipalité régionale de comté de Matawinie au Québec, Canada ;
 Santiago Rodríguez, province de la République dominicaine ;
 Simón Rodríguez, municipalité de l'État d'Anzoátegui au Venezuela, nommée en l'honneur du philosophe Simón Rodríguez ;
 Rodríguez, ville du département de San José, en Uruguay.

Divers 
 Rodriguez Group, fabricant de yachts de luxe
 (8325) Trigo-Rodriguez, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme hispanique